Русский стиль:

 Русский стиль (в том числе «неорусский», «новорусский») — архитектурный стиль XIX и начала XX века, основанный на использовании традиций русского национального зодчества допетровского времени, а также ассоциируемых с ними элементов византийской архитектуры.
 Русский стиль — направление в творчестве, основанное на использовании традиций русского национального искусства.
 «Русский стиль» — фирма, производящая кукол, настольно-печатные игры, игрушки и наборы для детского творчества.
 «Русский стиль» — марка сигарет.
 «Русский стиль» — колода игральных карт.
 «Русский стиль (группа)»

См. также 
 Русская архитектура